A Dubové településnév jelentései:

Dobó (Dubovó) szlovákiai község szlovák neve a Zólyomi járásban
Turóctölgyes (Dubovó) szlovákiai község szlovák neve a Stubnyafürdői járásban